U sezoni 1977./78. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Željezničara iz Sarajeva.

1. liga 

 Izvori: 
 Omladinski rukometni klub "Partizan" 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Kvalifikacije za 1. saveznu ligu 
- Sudjelovali prvaci četiri skupine druge savezne lige. 
Igrano u Svetozarevu (današnjoj Jagodini).

 Izvori: 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004.

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
 50 godina rukometa na Labinštini 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Zapad 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 derventskim-korzom.blogspot.com 
 Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split

III. rang prvenstva

Hrvatska

Završnica republičkog prvenstva 
U završnici republičkog prvenstva su igrale tri momčadi dvostrukim kup-sustavom.

Konačni poredak: 
1. Slavonija DI Slavonski Brod 
2. Rudar Rude 
3. Triko Novigrad 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Istok 
Konačni poredak: 
1. Slavonija DI Slavonski Brod 
2. Elektra Osijek 
3. Valpovka (Valpovo) 
4. Požega 
5. Borovo (Borovo - Vukovar) 
6. Đakovo 
7. Lokomotiva Vinkovci 
8. Partizan Našice 
9. Mladost Donji Miholjac 
10. Graničar Županja 
11. Čepin 
12. Oroplet Pleternica 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Zapad 
Konačni poredak: 
1. Triko Novigrad 
2. Selce 
3. Arena Pula 
4. A. Mamić Rijeka 
5. Matulji 
6. Umag 
7. Pećine Rijeka 
8. INA Rijeka 
9. Kozala Rijeka 
10. Istraturist Umag 
11. Goranin Delnica 
12. Ogulin 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Sjever 
Konačni poredak: 
1. Rudar Rude 
2. Metalac Sisak 
3. Čakovec 
4. Slavijatrans Petrinja 
5. Dalit Daruvar 
6. Dubovac Karlovac 
7. Hidroelektra Zagreb 
8. Metalac Zagreb 
9. Tekstil Karlovac 
10. Jdedinstvo Novska 
11. INA Sisak 
12. Partizan Koprivnica 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Jug 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat

IV. i niži rangovi prvenstva

Hrvatska

Srednjodalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
  Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 118-120
 Jasmina Gruičić: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Petar Ogurlić: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 derventskim-korzom.blogspot.com, Derventski rukomet sedamdesetih godina (sa tablicama i novinskim isječcima), pristupljeno 10. veljače 2014.
  

1977-78